Bryn může být:

 jméno
 Bryn Allen (1921–2005) – velšský fotbalista
 Bryn Fôn (* 1954) – velšský zpěvák a herec
 Bryn Merrick (1958–2015) – velšský hudebník
 Bryn Terfel (* 1965) – velšský operní pěvec
 Delme Bryn-Jones (1934–2001) – velšský operní pěvec
 místopís
 Bryn (Llanelli) – vesnice u velšského města Llanelli
 Bryn (Neath Port Talbot) – vesnice ve velšském hrabství Neath Port Talbot
 Bryn (Velký Manchester) – součást města Ashton-in-Makerfield v anglickém metropolitním hrabství Velký Manchester

Externí odkazy